

Риджленд — місто, штат Міссісіпі
 Риджленд — місто, штат Південна Кароліна
 Риджленд — селище, штат Вісконсин